Table des caractères Unicode U+1EC70 à U+1ECBF.

Numéraux siyaq indiens 
...

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (1E000-1EFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   Indic Siyaq Numbers, table sur le site Unicode.

01CE7